Carlos Ferro puede referirse a:

 Carlos Ferro (actor) (1984-), actor de televisión y director de videos musicales, de origen mexicano;
 Carlos Ferro (político) (1962-),  político colombiano y senador de la República de Colombia.